Урекешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Урекешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Урекешть.
 Урекешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Урекешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Урекешть.
 Урекешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чикенешть.
 Урекешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Міскій.
 Урекешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Дрегуцешть.